Guarany FC (Bagé) — Braziliaanse voetbalclub uit Bagé, Rio Grande do Sul;
 Guarany FC (Cachoeira do Sul) — Braziliaanse voetbalclub uit Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul;
 Guarany Futebol Clube (Camaquã) — Braziliaanse voetbalclub uit Camaquã, Rio Grande do Sul;
 Guarany FC (Belém) — Braziliaanse voetbalclub uit Belém, Pará;
 Guarany FC (Maceió) — Braziliaanse voetbalclub uit Maceió, Alagoas;
 Guarany FC (Niterói) - Braziliaanse voetbalclub uit Niterói, Rio de Janeiro;
 SC Guarany — Braziliaanse voetbalclub uit Cruz Alta, Rio Grande do Sul.

Zie ook
 Guarani FC (doorverwijspagina) voor een overzicht van verschillende clubs met deze schrijfwijze